

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rensselaer – capoluogo della Contea di Jasper, Indiana
 Rensselaer – villaggio della Contea di Ralls, Missouri
 Rensselaer – città della Contea di Rensselaer, New York

Altro 
 Rensselaer Polytechnic Institute – università statunitense